Krupčík ist der Familienname folgender Personen:

 Matěj Krupčík (* 1992), tschechischer Biathlet
 Tomáš Krupčík (* 1988), tschechischer Biathlet